Yeşilhisar signifie en turc Vieille forteresse c'est le nom de plusieurs localités de Turquie :
 Yeşilhisar chef-lieu de district de la province de Kayseri en Turquie 
 Yeşilhisar commune du district de Hocalar dans la province d'Afyonkarahisar
  village du district de Boğazlıyan dans la province de Yozgat 
  village du district de Bulancak dans la province de Giresun 
  village du district de Savaştepe dans la province de Balıkesir 
  village du district de Patnos dans la province d'Ağrı 
  village du district de Niksar dans la province de Tokat